Detta är en lista över de 277 kommunerna i departementet Indre-et-Loire i Frankrike.

Indre-et-Loire
Kommuner Indre-et-Loire